Fiksering har flere betydninger:

 Fiksering (film) – kemisk proces som ved hjælp af fiksersalt fastholder et fremkaldt billede i en film.
 Fiksering (psykiatri)